Svärttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svärttjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Svärttjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Svärttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn